Kastriot Peqini – ex calciatore albanese
 Roland Peqini – calciatore albanese